Une coalition rouge-verte désigne une coalition gouvernementale rassemblant des partis symbolisés par le rouge (généralement un parti de tendance socialiste ou sociale-démocrate) et le vert (généralement un parti écologiste). Voir :
 Coalition rouge-verte (Allemagne) ;
 Coalition rouge-verte (Autriche) ;
 Coalition rouge-verte (Belgique) ;
 Coalition rouge-verte (Norvège).